Säkerhetspolis kan avse:

 Säkerhetspolisen – en svensk säkerhetstjänst med polisiära uppgifter
 Säkerhetspolis – det organ i ett land som har till uppgift att insamla uppgifter om människor i det egna landet i syfte att skydda mot brott mot rikets inre säkerhet, se Säkerhetstjänst